Blue Spring Creek ist der Name folgender

Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:
 Blue Spring Creek (Alabama), im Jackson County
 Blue Spring Creek (Florida), im Okaloosa County
 Blue Spring Creek (Idaho)
 Blue Spring Creek (Kentucky)
 Blue Spring Creek (Missouri), im Miller County
 Blue Spring Creek (Pennsylvania), im Franklin County
 Blue Spring Creek (Tennessee)
 Blue Spring Creek (Utah)
 Blue Spring Creek (Virginia)

Siehe auch:
 Blue Springs Creek